Romiti ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Romiti (1923–2020), italienischer Manager
 Guglielmo Luigi Enrico Romiti (1850–1936), italienischer Mediziner

Siehe auch:
 Romiti-Felsentor, Station der Vitznau-Rigi-Bahn, siehe Rigi #Öffentlicher Verkehr